SŽD-Baureihe С steht für folgende Loks:
 ehemalige Russische Baureihe С, Dampflokomotiven
 SŽD-Baureihe Су, Dampflokomotiven
 SŽD-Baureihe Св, Dampflokomotiven
 SŽD-Baureihe С (1932), Elektrolokomotiven
 SŽD-Baureihe С (1929), Elektrotriebwagen